Энгл () — английская фамилия. Известные носители:

 Энгл, Джо Генри (род. 1932) — астронавт НАСА.
 Энгл, Клайд (1884—1939) — американский бейсболист.
 Энгл, Роберт (род. 1942) — американский экономист.

L’Engle
 Л’Энгл, Мадлен (1918—2007) — американская писательница.

Angle
 Энгл, Курт (род. 1968) — американский борец и рестлер.

См. также 
 Engel
 Энгель
 Энгельс (значения)